Mikołaj Oleśnicki (zm. 1566–1567) – właściciel Pińczowa, protektor reformacji
 Mikołaj Oleśnicki (zm. 1629) – wojewoda lubelski, kasztelan radomski i małogoski
 Mikołaj Oleśnicki (zm. przed 22 lutego 1662) – starosta opoczyński